Wrath (en. ‚Wut‘, ‚Zorn‘) bezeichnet:
 eine US-amerikanische Progressive- und Thrash-Metal-Band, siehe Wrath (US-amerikanische Band)
 eine südafrikanische Pagan-Metal-Band, siehe Wrath (südafrikanische Band)
 ein Album der Metal-Band Lamb of God, siehe Wrath (Album)
 den Originaltitel des australischen Horrorfilms Outback – Tödliche Jagd